Шендерович — еврейская фамилия, образованная от личного имени Шендер (форма имени Сендер в северном диалекте идиша), а также отчество.

Известные носители 
 Шендерович, Виктор Анатольевич (род. 1958) — российский писатель-сатирик, сценарист, либеральный публицист, теле- и радиоведущий, педагог, журналист, правозащитник, колумнист.
 Шендерович, Евгений Михайлович (1918—1999) — советский пианист и музыкальный педагог. 
 Ревич, Александр Михайлович (настоящее имя — Рафаэль Михайлович Шендерович; 1921—2012) — русский поэт и переводчик.